Чемпионат Кипра сезона 1960/61 — 23-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 13 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1960/1961
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1960 году
Спорт на Кипре в 1961 году